Carl von Haartman kan avse:

Carl von Haartman (militär)
Carl Daniel von Haartman
Carl Frans Gabriel von Haartman